Самчук — українське прізвище.

 Самчук Віра Григорівна (нар. 1947) — українська акторка.
 Самчук Володимир Васильович — директор Рівненського обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України.
 Самчук Зиновій Дмитрович (1919—1949) — український військовик, діяч ОУН, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Самчук Зореслав Федорович (нар. 1965) — сучасний український філософ і публіцист.
 Самчук Іван Оникійович (1912—1988) — український військовик часів Другої світової війни, Почесний громадянин міста Кіровограда.
 Самчук Микола Данилович (* 1934) — український зоолог, орнітолог, почесний професор Луганського національного університету.
 Самчук Улас Олексійович (1905—1987) — український письменник.

Примітки 

українські прізвища
Прізвища на -ук